Hüttermühle steht für
 Hüttermühle (Kranenbach), Wassermühle in der Gemeinde Schwalmtal
 Hüttermühle (Genthin), Ortsteil von Genthin
 eine ehemalige Mühle im Hüttertal zwischen Wallroda und Radeberg